Баруон может означать:
 Баруон (среднее течение Дарлинга) — среднее течение реки Дарлинг.
  — река, впадает в Бассов пролив.
  — избирательный район.
  — тюрьма.
  — фрегат типа «Ривер».